Ebertshausen ist der Ortsname von

 Ebertshausen, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Ebertshausen (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Ebertshausen (Straßlach-Dingharting), Ortsteil der Gemeinde Straßlach-Dingharting, Landkreis München, Bayern
 Ebertshausen (Üchtelhausen), Ortsteil der Gemeinde Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Ebertshausen (Zella-Mehlis), Ortsteil der Stadt Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

 Burg Ebertshausen, abgegangene Burg auf dem Gebiet der Gemeinde Gmund, Bayern